Wilburton kan syfta på följande:

 Wilburton, Cambridgeshire, ort i England, Storbritannien
 Wilburton, Oklahoma, ort i USA